Эрлих — немецкая и еврейская фамилия (нем. — честный, порядочный).

Известные носители:
 Эрлих, Абель (1915—2001) — израильский композитор.
 Эрлих, Альфред Генрих (1822—1899) — немецкий пианист, музыковед, музыкальный педагог и писатель.
 
 Эрлих, Виктор Хенрихович (1914—2007) — американский историк литературы.
 Эрлих, Владимир Роальдович (род. 1961) — российский археолог.
 Эрлих, Вольф Иосифович (1902—1937) — русский советский поэт и переводчик.
 Эрлих, Генрих Владимирович (род. 1955) — советский химик.
 Эрлих, Даниэль (род. 1991) — израильско-канадский хоккеист.
 Эрлих, Деви (1928—2012) — французский скрипач, музыкальный педагог.
 Эрлих, Дитер (род. 1941) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Эрлих, Евгений (1862—1922) — австрийский учёный-правовед, социолог.
 Эрлих, Игорь Александрович (1922—1988) — советский авиаконструктор, руководил созданием вертолёта Як-24.
 Эрлих, Йонатан (род. 1977) — израильский профессиональный теннисист.
 Эрлих, Кристиан Фридрих (1810—1887) — немецкий пианист и композитор.
 Эрлих, Марта (более известна под фамилией Мэнсфилд; 1899—1923) — американская актриса.
 Эрлих, Ойген (1862—1922) — австрийский правовед и социолог.
 Эрлих, Пауль (1854—1915) — немецкий химик, иммунолог и бактериолог; основоположник химиотерапии.
 Эрлих, Пол (род. 1932) — американский биолог и демограф.
 Эрлих, Роберт (род. 1957) — американский политик.
 Эрлих, Рувин (1901—1969) — аргентинский пианист еврейского происхождения.
 Эрлих, Рудольф Иванович (1866—1924) — российский виолончелист.
 Эрлих, Семён Лазаревич (1868—1930) — российский и советский патоморфолог, основоположник российской лабораторной диагностики.
 Эрлих, Сергей Ефроимович (род. 1961) — российский и молдавский историк, издатель.
 Эрлих, Симха (1915—1983) — израильский политический деятель, лидер Либеральной партии и министр финансов в правительстве Менахема Бегина.
 Эрлих, Хенрих Моисеевич (1882—1942) — активист Бунда.
 Эрлих, Юлиус (1894—1976) — немецкий дирижёр.
 Эрлих, Яков Николаевич (род. 1988) — российский футболист.

Двойные фамилии 
 Моралес Эрлих, Хосе Антонио (1935—2021) — сальвадорский политик и государственный деятель.